Lakewood kan syfta på:

 Lakewood, Colorado
 Lakewood, Kalifornien
 Lakewood, New Jersey
 Lakewood, Ohio
 Lakewood, Tennessee